Australian Open 2015 – gra pojedyncza dziewcząt – zawody singlowe dziewcząt, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 24–31 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2015
Australian Open – gra pojedyncza dziewcząt